Василий Ковалёв:
 Ковалёв, Василий Михайлович (1920—1990) — первый секретарь Суздальского райкома КПСС Владимирской области, Герой Социалистического Труда.
 Ковалёв, Василий Петрович (более известен под фамилией Коваль; 1907—1937) — белорусский и советский писатель, поэт, член Союза писателей Белорусской ССР.